Contea di Grundy o Grundy County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Grundy (Illinois)
 Contea di Grundy (Iowa)
 Contea di Grundy (Missouri)
 Contea di Grundy (Tennessee)